Toponímia:
 Stevenson (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama 
 Stevenson (Washington), població dels Estats Units a l'estat de Washington 
 Biografies:
 Adlai Stevenson (1900 – 1965), polític estatunidenc
 Charles Leslie Stevenson (1908-1979), filòsof especialitzat en ètica, defensor de l'emotivisme com a guia del comportament humà 
 Chuck Stevenson (Sidney, Montana, 1919), pilot estatunidenc de curses automobilístiques 
 Clayton Stevenson (Sydney, 1967), ciclista australià
 Frederick Stevenson (Newark, Nottinghamshire, 1845 - ?), compositor del Romanticisme
 John Andrew Stevenson (Dublín, 1761 – 1833), compositor irlandès
 Robert Stevenson (Buxton, Regne Unit, 1905 - Santa Barbara, Estats Units, 1986), director de cinema britànic 
 Robert Louis Stevenson (Edimburg, 1850 - Upolu, Samoa, 1894), escriptor escocès
 Sarah Stevenson (Doncaster, Regne Unit 1983), taekwondista britànica
 Teófilo Stevenson o Teófilo Stevenson Lawrence (Puerto Padre, 1952 - L'Havana, 2012), boxejador cubà